Sonorensi – abitanti di Sonora (Mato Grosso do Sul)
Sonorensi – abitanti di Sonora (stato)